Aeon ou æon signifie « âge », ou aussi « pour toujours » ou « pour l'éternité ».

Philosophie et religion 
 Aeon, nom latin du Dieu du temps Éon dans la mythologie romaine et phénicienne
 Aeon, nom anglais de Éon, émanation de Dieu dans le Gnosticisme
 , unité historique à grande échelle dans la doctrine de Thelema

Cinéma et télévision 
 Æon Flux, série télévisée animée de MTV
 Æon Flux, adaptation en live-action de la série animée

Jeu vidéo 
 Æon, ancien nom du jeu de rôle Trinity, anciennement connu sous le nom d'

Musique 
 Aeon, label de disques classique qui fait maintenant partie d'Outhere
 Aeon, groupe de death metal suédois
 , album de Zyklon
 , chanson interprétée par Antony and the Johnsons
 Aeon, chanson interprétée par Lacuna Coil
 Aeon, chanson interprétée par Neurosis dans leur album 
 Starless Aeon, chanson interprétée par le groupe Dissection ;
 Aeon, chanson interprétée par le groupe de metalcore japonais Crystal Lake

Entreprise 
 Aeon, webzine culturel créé en 2012
 Aeon Publications, filiale de 
 Aeon Life Insurance, filiale d'assurance vie du conglomérat chinois Dalian Wanda Group
 Æon Group, chaîne de distribution japonaise
 ÆON, société de portefeuille du groupe Æon et des supermarchés Aeon de Chine
 , producteur taïwanais de VTT, scooters et mini motos
 , centre commercial à Bandar Bukit Tinggi, dans la ville malaisienne de Kelang
 Aeon Sportscars, marque de voiture britannique

Physique 
 Aeons, selon le physicien théoricien Roger Penrose, une nouvelle solution aux équations d'Einstein, qu'il prend pour représenter l'univers entier, et qui est composée d'une séquence de secteurs appelée

Autres 
 eon, synonyme de milliard d'années.
 , école d'anglais au Japon.
 Aeon, label regroupant les domaines skiables de l'Alpe d'Huez, des Deux Alpes et de la Grave.
 A.E.O.N., un EP du groupe de cyber metal suisse Sybreed, sorti en 2009.

Référence

Voir aussi 
 Aion
 AON
 Eon